

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 2 luglio 2019.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Bournemouth: 2014-2015

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori inglesi
Nati nel Sud Ovest (Inghilterra)